Velika nagrada Malezije 2012 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. marca 2012 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Fernando Alonso, Ferrari, drugo mesto je osvojil Sergio Pérez, Sauber-Ferrari, tretje pa Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:37,813
| 1:37,106
| 1:36,219
| 1
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:37,575
| 1:36,928
| 1:36,368
| 2
|-
! 3
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:37,517
| 1:37,017
| 1:36,391
| 3
|-
! 4
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:37,172
| 1:37,375
| 1:36,461
| 4
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:37,961
| 1:36,715
| 1:36,461
| 10
|-
! 6
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:38,102
| 1:37,419
| 1:36,634
| 5
|-
! 7
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:38,058
| 1:37,338
| 1:36,658
| 6
|-
! 8
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:37,696
| 1:36,996
| 1:36,664
| 7
|-
! 9
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:38,151
| 1:37,379
| 1:37,566
| 8
|-
! 10
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:37,933
| 1:37,477
| 1:37,698
| 9
|-
! 11
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:37,789
| 1:37,589
|
| 11
|-
! 12
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:38,381
| 1:37,731
|
| 12
|-
! 13
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:38,437
| 1:37,841
|
| 13
|-
! 14
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:38,325
| 1:37,877
|
| 14
|-
! 15
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,419
| 1:37,883
|
| 15
|-
! 16
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:38,303
| 1:37,890
|
| 16
|-
! 17
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:38,372
| 1:38,069
|
| 17
|-
! 18
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:39,077
|
|
| 18
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:39,306
|
|
| 24
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:39,567
|
|
| 19
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:40,903
|
|
| 20
|-
! 22
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:41,250
|
|
| 21
|-
! 23
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:42,914
|
|
| 22
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:43,655
|
|
| 23
|}

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 56
| 2:44:51,812
| 8
| 25
|-
! 2
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 56
| +2,263
| 9
| 18
|-
! 3
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 56
| +14,591
| 1
| 15
|-
! 4
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 56
| +17,688
| 4
| 12
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 56
| +29,456
| 10
| 10
|-
! 6
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 56
| +37,667
| 13
| 8
|-
! 7
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 56
| +44,412
| 14
| 6
|-
! 8
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +46,985
| 18
| 4
|-
! 9
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 56
| +47,892
| 16
| 2
|-
! 10
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 56
| +49,996
| 3
| 1
|-
! 11
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| +1:15,527
| 5
|
|-
! 12
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1:16,828
| 15
|
|-
! 13
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| +1:18,593
| 7
|
|-
! 14
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 56
| +1:19,719
| 2
|
|-
! 15
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +1:37,319
| 12
|
|-
! 16
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 19
|
|-
! 17
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 20
|
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 24
|
|-
! 19
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 54
| Motor
| 11
|
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 22
|
|-
! 22
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 23
|
|-
! Ods
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 46
| Zavore
| 17
|
|-
! Ods
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 3
| Zavrten
| 6
|
|}

Formula 1 sezona 2012
2012